Macellum (markt), een overdekte markt in een Romeinse stad. 
Macellum (Rome), de grote markt in Republikeins Rome.